Wasco lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Wasco (Illinois)
 Wasco (Kalifornia)
 Wasco (Oregon)

 Wasco megye – megye Oregonban

Chile 
 Wasco (tartomány, Chile)
 Wasco (város, Chile)

Egyéb 
 Wascók és Wishramok – a chinook indiánok két egymáshoz közel álló törzse
 Wasco–Wishram nyelv – nyelvjárás